Raappana est un nom pouvant désigner:

Raappana (Janne Pöyhönen), musicien reggae finlandais
 (1893-1962), commandant militaire finlandais